Луцифер може да се отнася за:

 Луцифер, дума с латински произход, буквално „носител на светлина“
 Луцифер, картина от 1890 г. на художника Франц фон Щук
 Луцифер, американски криминален фентъзи сериал